Gordana – femminile del nome Gordan
 Torrente Gordana – torrente della Lunigiana